

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Fred Appleyard (1874-1963), peintre britannique ;
 Ian Appleyard, pilote de rallye anglais ;
 Mark Appleyard (1982- ), skateboarder canadien ;
 Peter Appleyard (1928-2013), percussionniste et compositeur de jazz canadien ;

en:Appleyard